Иоганн фон Вегелебен () — ландмейстер Тевтонского Ордена в Пруссии с 12 июля 1263 года и до назначения на эту должность Людвига фон Бальдерсхейма. По сведениям Preußische Regesten за 1263 год ландмейстер Пруссии Иоганн фон Вегелебен дарует принявшим христианство пруссам «Прайбото, Славотину и его братьям поля и деревню Зорренен» (недалеко от Морунгена, ) «и половину деревни Гильгенен» (, ).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Рыцари Тевтонского ордена